Springfield (New Jersey) peut faire référence à :

 , un township du New Jersey à l'ouest de New York , lieu de la  en 1780
 , une banlieue de Newark